Racketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Racketjärnarna (Älvsby socken, Norrbotten, 728814-172050), sjö i Älvsbyns kommun, 
Racketjärnarna (Älvsby socken, Norrbotten, 728833-172064), sjö i Älvsbyns kommun, 
Racketjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,01 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn